Miejscowości w USA:
 Ridgely – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Caroline
 Ridgely – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Ridgely – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Ridgely (ang. Ridgely Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet